

Cinema 
 Invisible Man – film del 2012 diretto da Jessie McCullough

Letteratura 
 Uomo invisibile (Invisible Man) – romanzo di Ralph Ellison del 1952

Musica 
 Invisible Man – singolo degli Undead del 1992
 Invisible Man – singolo dei 98 Degrees del 1997

Televisione 
 Invisible Man (The Invisible Man) – serie televisiva statunitense del 2000

Pagine correlate 
L'uomo invisibile (disambigua)
The Invisible Man